3 miejscowości w Polsce: 
 Nowe Zalesie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica 
 Nowe Zalesie – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo 
 Nowe Zalesie – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Rutki